Skalka kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Skalka (metrostation), een metrostation in de Tsjechische hoofdstad Praag
 Skalka (okres Hodonín), een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Moravië
 Skalka (okres Prostějov), een Tsjechische gemeente in de regio Olomouc
 Skalka nad Váhom,  een Slowaakse gemeente in de regio Trenčín
 Skalka u Doks, een Tsjechische gemeente in de regio Liberec